O Esporte Clube Ferroviário foi uma agremiação esportiva brasileira, com sede no município de Bernardino de Campos (SP). O clube foi fundado no do dia 16 de julho de 1947, uma quarta-feira, por funcionários da extinta Estrada de Ferro Sorocabana e, como quase todos os clubes originários de ferrovias, passaram a ter problemas financeiros constantes, até que em 1994 foi encampado pela Prefeitura Municipal. A sua sede ficava na Rua Nossa Senhora da Paz, 204, no Centro.

O Ferroviário participou do Campeonato Paulista de Futebol da 4ª Divisão nos anos de 1965 e 1966.

Apesar das dificuldades, o Ferroviário vinha disputando competições amadoras até meados de 2006, quando os três últimos associados participantes, comandados por  Miguel Moretti, decidiram encerrar as atividades por falta de recursos, apesar da ajuda municipal.

Atualmente, o estádio do Ferroviário está sob a administração municipal e vem sendo utilizado eventualmente por times amadores, que não usam o uniforme alvinegro do Ferroviário e sim o da Comissão Municipal de Esportes (CME). Além do campo de futebol, no local existe uma sala de troféus, um salão de festas e duas piscinas (adulto e infantil) que são utilizadas pela comunidade mediante o pagamento de uma módica taxa mensal. O clube faz parte da memória da cidade.

Bibliografia 
 Almanaque do Futebol Paulista

Ferroviario
Fundações em São Paulo em 1947